Большемечетновское сельское поселение — муниципальное образование в Семикаракорском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Большемечетный.

Административное устройство 
В состав Большемечетновского сельского поселения входят:
 хутор Большемечетный
 хутор Вислый
 посёлок Горный
 хутор Маломечетный

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Семикаракорского района